Drijvers ist der Familienname folgender Personen:

 Han Drijvers (1934–2002), niederländischer Semitist
 Jan Willem Drijvers (* 1956), niederländischer Althistoriker